Vía Alterna es una banda de música pop-rock de Venezuela. La banda comenzó a principios del 2007 como un pequeño grupo de jóvenes con la idea de tener a hacer una banda. La banda sta formada por José Andrés Rivas, Valentina Mejias, Angelina Guiterrez y Álvaro Martínez. Las principales influencias de Vía Alterna son: Kudai y RBD. Recientemente hubo problemas en la banda y se rumoreaba sobre la posible salida por parte de Angelina Guitierrez.

Actualmente se está empezando a escribir las primeras canciones de la banda y se está planificando un disco mientras que se hace apariciones por la radio local.

Origen del Nombre 

El nombre Vía Alterna, proviene de una de las principales vías de comunicación vial de Puerto La Cruz a Barcelona, Anzoategui llamada Vía Alterna.
También se puede considerar que este nombre se tomó de la banda caraqueña llamada por el mismo nombre. La banda de la capital es conocida por este nombre desde finales del 2005, con apariciones en distintos festivales y emisoras de radio de Caracas.

Grupos de música de Venezuela
Grupos de rock de Venezuela